Le terme Tichégami peut se référer à:

Toponymes

Lac Tichégami, plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 52° 00' 58" N;  72° 01' 48" O.
Monts Tichégami, plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 48' 10" N; 72° 50' 56" O.
Rivière Tichégami, plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 55' 27" N; 73° 44' 22" O.